Gerhart-Hauptmann-Straße steht für:
 Gerhart-Hauptmann-Straße (Hoyerswerda), siehe Liste der Kulturdenkmale in Hoyerswerda
 Gerhart-Hauptmann-Straße (Magdeburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Stadtfeld Ost
 Gerhart-Hauptmann-Straße (Mainz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Mainz-Gonsenheim
 Gerhart-Hauptmann-Straße (Stralsund), siehe Liste der Baudenkmale in Stralsund

Siehe auch:
 Gerhart-Hauptmann-Ring